Carlsbad kan syfta på:
Carlsbad, Kalifornien, stad i södra Kalifornien, USA
 Sparks Carlsbad Skatepark, världens första skatepark 1976–2005
Carlsbad, New Mexico, stad i New Mexico, USA
 Carlsbad Caverns nationalpark, världsarv med fladdermusgrottor